Себастья́н Коа́тес Ни́он (; ) — уругвайский футболист испано-шотландского происхождения, центральный защитник клуба «Спортинг» и сборной Уругвая.

Биография

«Насьональ» 
Себастьян Коатес — воспитанник молодёжной академии «Насьоналя». Был капитаном всех возрастов в молодёжных составах. В январе 2009 года подписал контракт с профессиональной командой. Довольно быстро влился в основу «трёхцветных». Выделяется своими физическими характеристиками — 196 см роста и 85 кг веса. В Кубке Либертадорес 2009, где «Насьональ» дошёл до полуфинала турнира, Коатес провёл 5 матчей, в которых отметился 1 забитым голом. Также принял участие в половине матчей Клаусуры, и в итоге стал чемпионом Уругвая сезона 2008/2009.

Постепенно стал игроком основы «Насьоналя» и в конце 2009 года был удостоен вызова в национальную сборную своей страны. В марте 2010 был вызван также и на товарищеский матч против сборной Швейцарии в рамках подготовки к чемпионату мира 2010 года, хотя и не принял участия в матче.

В чемпионате 2009/2010 помимо удачных действий в обороне отметился дублем в ворота «Рамплы Хуниорс».

«Ливерпуль» 
В августе 2011 года появились слухи о том, что Коатес может перейти в английский «Ливерпуль». 25 августа сам Себастьян сказал о том, что намерен перейти в эту команду, сообщив также, что Луис Суарес, его партнёр по сборной, помог ему сделать такой выбор. А 30 августа «Ливерпуль» официально объявил о том, что Коатес прошёл медосмотр, получил разрешение на работу и подписал «многолетний контракт» с «Ливерпулем». 18 сентября 2011 года провёл свой первый матч (против «Тотенхэм Хотспур») за основную команду, заменив травмированного Аггера. 21 марта 2012 года забил первый гол за «Ливерпуль» в ворота лондонского клуба «Куинз Парк Рейнджерс» (в прыжке «боковыми ножницами»).

«Сандерленд» 
Летом 2015 года перешёл в футбольный клуб «Сандерленд». Сумма сделки 5,5 млн фунтов.

Международная карьера 
Дебютировал в основной сборной Уругвая 23 июня 2011 года. Коатес вышел на замену Маурисио Викторино на 60-й минуте товарищеского матча против сборной Эстонии, который уругвайцы выиграли в Монтевидео со счётом 3:0. Себастьян стал 250-м представителем «Насьоналя» в сборной Уругвая.

На Кубке Америки 2011 года провёл 4 матча, к концу турнира став игроком основы сборной. Был признан лучшим молодым игроком Кубка.

10 июня 2012 года забил первый гол за сборную Уругвая в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2014 года. Коатес пробил головой, мяч проскользнул мимо защитников, вратаря и нападающего Уругвая Луиса Суареса и первоначально гол засчитали именно на него, однако позже ФИФА признала автором гола именно защитника «Селесте».

Был включён в состав сборной на Кубок Америки 2021.

Итого: 4 матча / 1 гол; 3 победы, 1 ничьи, 0 поражение.

Достижения

Командные 
 «Насьональ»
 Чемпион Уругвая (2): 2008/09, 2010/11

 «Ливерпуль»
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2011/12

 «Спортинг Лиссабон»
 Чемпион Португалии: 2020/21
 Обладатель Кубка Португалии: 2018/19
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Португалии: 2021

 Сборная Уругвая
 Обладатель Кубка Америки: 2011

Личные 
 Лучший молодой игрок Кубка Америки: 2011
 Лучший футболист чемпионата Уругвая: 2011

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте «Спортинга»

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Уругвая по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Южной Америки по футболу
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон